La formula molecolare C6H12O4 può indicare:
 Acido mevalonico
 Perossido di acetone
 Pentaeritritolo

Formule molecolari